Дворец Бельвю:
 дворец Бельвю () — дворец в Берлине, Германия;
 дворец Бельвю (нем. Palais Bellevue) — дворец в Касселе, Германия;
 дворец Бельвю () — дворец в Мёдоне, Франция;
 дворец Бельвю (нем. Hotel Bellevue Palace) — отель в Берне, Швейцария;
 Бельвю — бывшее название усадьбы Ново-Знаменка на Петергофской дороге.